2 Cool 4 Skool — дебютный сингл-альбом южнокорейской хип-хоп группы BTS. Был выпущен 12 июня 2013 года.

Список композиций

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Мини-альбомы BTS